Marinanti – abitanti di Isolaverde
Marinanti – abitanti di Sottomarina